Dositeu (en llatí Dositheus, en grec antic Δωσίθεος) fou un geòmetra grec nascut a Colonos al qual va dedicar Arquímedes algun dels seus llibres (sobre l'esfera i el cilindre i sobre les espirals).

Censorí diu que va millorar l'Octaeteris d'Eudoxi. Les seves observacions sobre l'aparició d'estels fixes fetes circa el 200 aC van servir després a Gemine de Rodes i Claudi Ptolemeu. El menciona Plini el Vell. Fabricius l'inclou a la Bibliotheca Graeca.

Referències 

Geòmetres de l'antiga Grècia
Persones de Port Saïd
Matemàtics egipcis